Liming kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liming (socken i Kina), Heilongjiang, 
 Liming Xiang (socken i Kina), Yunnan, 
 Liming Lisuzu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar